Die Abkürzung JD steht für:

 NASDAQ-Symbol von JD.com
 den Whisky Jack Daniel’s
 die Fluggesellschaft Japan Air System, als IATA-Code
 Java Decompiler
 JDownloader, ein Open-Source-Download-Manager für One-Click-Hoster
 Jordanischer Dinar
 Julianisches Datum
 Jermaine Dupri (* 1972), US-amerikanischer Musiker, Produzent, Rapper und Schauspieler
 Justis- og beredskapsdepartementet, norwegisches Ministerium

JD als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Norwegen: Gjøvik in der Provinz Innlandet

Die Abkürzung J. D. steht für:

 Dr. John Michael „J. D.“ Dorian, die Hauptperson in Scrubs – Die Anfänger
 Juris Doctor, ein Doktorgrad in der Rechtswissenschaft

JD